Kumlet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kumlet, högsta punkten på Björkö, Korpo, Åboland, 
 Kumlet, Ingå, Raseborg,

Se även
Kumle
Kummel (sjömärke)
Kumla (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar